Algemene Middelbare School (Nederland) (20e eeuw), een schoolinstelling in Nederland, voorloper van mavo en vbo, thans vmbo
 Algemene Middelbare School (Nederlands-Indië), een schoolinstelling in Nederlands-Indië
 Algemene Middelbare School (Suriname), een schoolinstelling in Suriname